Rue de la Digue peut faire référence à :
 rue de la Digue à Bruxelles
 rue de la Digue à Charleroi
 rue de la Digue à Lille